Obra del Cançoner Popular, institució històrica per a la salvaguarda de la música popular dels Països Catalans, fundada a Barcelona
 Orquestra de Cambra Portuguesa, orquestra de cambra amb seu a Oeiras (Portugal)
 Omni Consumer Products, corporació fictícia protagonista de la saga RoboCop
 OCP Construccions (de l'acrònim format per les dues empreses fusionades OCISA i Construccions Padrós), empresa espanyola de construcció, integrada actualment a Actividades de Construcción y Servicios
 Office Chérifien des Phosphates, primera empresa mundial productora de fosfats, amb seu a Casablanca, al Marroc
 Oregon Catholic Press, editorial litúrgica amb seu a Portland (Oregon), als Estats Units
 Píndola anticonceptiva (del seu nom en anglès Oral Contraceptive Pill), mètode anticonceptiu femení administrat per via oral
 Operational Camouflage Pattern, patró digital de camuflatge utilitzat per l'exèrcit dels Estats Units